Ліга Умаглесі 1991 — 2-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Грузії. У квітні 1991 року Грузія здобула незалежність, тому змагання стало національним. Сезон проводився у одне коло та став перехідним від системи «весна-осінь» до системи «осінь-весна». Титул чемпіона вдруге поспіль здобула Іберія (Тбілісі).

Учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Ліга Умаглесі на soccerway 
 Ліга Умаглесі на rsssf  

1991
Грузія
1991 у грузинському спорті